Rádio Alegria FM é uma estação de rádio brasileira sediada em Novo Hamburgo, no estado do Rio Grande do Sul. Opera na frequência FM 92.9 MHz e é especializada em música sertaneja. É a geradora da Rede Alegria de Rádios, que conta também com uma estação própria em Pelotas. O sinal alcança toda a Grande Porto Alegre e partes da Serra Gaúcha.

Locutores e Programas

 Carlos Augusto (Acordando Com Alegria/Bolicho Da Alegria)
 Danilo Barcelos (Alô Alegria/Pediu Levou 2ªEd)
 Eduardo San (Amigos Da Alegria/Domingão Nacional da Alegria)
 Jayme Oliveira (Bom Dia Alegria/Alô Alegria/Só Modão da Alegria)
 Marcello Garcia (Acordando Com Alegria/Bom Dia Alegria/Correio do Coração)
 Roberto Júnior (Alô Alegria/Bolicho da Alegria/Clássicos da Alegria)
 Wagner Martins (Só Modão da Alegria/Batidão da Alegria)
 Sérginho Ávilla (Pediu Levou 2ªEd/Só Modão da Alegria) 	
 Chico Ferraz (Churrascão da Alegria) 	
 Rogério Forcolen (Levanta Gaúcho/Só Alegria)

Ligações externas 
 

Alegria FM (Novo Hamburgo)
Estações de rádio fundadas em 1989